Боржава — річка в Україні
 Боржава — село, Закарпатська область, Берегівський район
 Боржава — заповідне урочище, Закарпатська область
 Боржава — станція

Див. також 
 Полонина Боржава